Абидня — археологический памятник в Быховском районе Могилёвской области Белоруссии. В Абидне обнаружены селища и могильники древних славян (киевская культура), датированные II—V веками н. э.

Рас­коп­ки 
В 1960–1967 белорусским учёным Л. Д. По­бо­лем были проведены расскопки, которые обнаружили по­лу­зем­лян­ки, вы­нос­ные оча­ги, мно­же­ст­во хо­зя­й­ст­вен­ных ям.  В сто­ро­не были по­ме­ще­ни­я с ос­тат­ками тру­по­сож­же­ния вме­сте с уг­лем и зо­лой в ок­руг­лых или оваль­нх ямах.  

При раскопках ббыли найдены леп­ные ок­руг­ло­бо­кие и реб­ри­стые гор­ш­ки, рас­ши­рен­ные у верх­ней тре­ти, не­ре­д­ко ор­на­мен­ти­ро­ван­ные рас­чё­са­ми, из­ре­д­ка ло­щё­ные мис­ки, ук­ра­ше­ния кру­га во­сточ­но­ев­ро­пей­ских вы­ем­ча­тых эма­лей, фи­бу­лы, брон­зо­вая руч­ка от рим. лар­ца, бу­сы, бу­ла­в­ки и пр. Ма­те­ри­а­лы полученные в Абидне, можно счи­та­ть эта­ло­ном для вы­де­ле­ния од­ной из тра­ди­ций в рам­ках ки­ев­ской куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии. Археологические па­мят­ни­ки ти­па Абидня, ве­ро­ят­но, свя­за­ны с на­сле­ди­ем за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры.  

Культура тра­ди­ций ти­па Абидня до­сти­га­ло вер­хов­ий Днеп­ра и Западной  Дви­ны (За­озерье), при их уча­сти­ем сфор­ми­ро­ва­лся ряд куль­тур сла­вя­н­ско­го кру­га ( Тушемля, Банцеровщина, псков­ских длин­ных кур­га­нов куль­ту­ры).

Примечание

Библиография 
 Гурин М. Ф. Металлографические исследования железных предметов из Абидни (Белоруссия) // «Советская археология», № 4, 1980.
 Дубицкая Н. Н. Керамическое производство в Белорусском Поднепровье в эпоху железного века: (по материалам поселений Чаплин и Абидня) // Труды 6-го МКСА. — Т. 4. — М. — 1998. — С. 233—237.
 Поболь Л. Д. Ильютик А. В. Жилища второй четверти I тыс. н. э. из поселения Абидня: (по материалам раскопок 1960 г.) // МАБ. — № 3. — 2001. — С. 102—153.
 Поболь Л. Д. Ильютик А. В. Могильник Абидня в Верхнем Поднепровье: [Могилев. обл.] // МАБ. — № 8. — 2003. — С. 61-70.
 Поболь Л. Д. Ильютик А. В. Поселение Абидня: Постройки 1, 2, 4, 5: [Могилёв. обл.] // Раннеславянский мир. — Вып. 4. — 2002. — С. 54-74.

Примечания

Ссылки 
 Седин А. А. Археологические памятники Могилёвской области / статья на сайте Могилёвского областного общества охраны памятников истории и культуры.

Археологические объекты в Белоруссии
Быховский район